(англ. settlement «1. поселение; 2. решение (дела, спора)»):

 В 19 — нач. 20 в. специальные кварталы в некоторых крупных городах Китая, сдаваемые в аренду иностранцам.
  между сторонами в гражданском процессе англосаксонских стран.
 Сеттльмент — общественное движение, объединявшее всевозможные кружки, союзы, общества, поставившие себе целью — заботу о нравственном и физическом благополучии беспризорной детворы городских бедняков.
 Погашение задолженности участниками финансовых отношений путём уплаты (завершение расчетов по результатам платежного клиринга)